Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Brisbane International 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 27. bis 29. Dezember 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Brisbane